Borzlyuk-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Borzlyuk-barlang, a Borz-barlang másik neve.
 Borzlyuk-barlang, a Keserű-berki Borz-lyuk másik neve.